Ламско́е — село в Становлянском районе Липецкой области. Центр Ламского сельсовета.

Стоит на правом берегу реки Семенек.

По данным 1776 года, это было крепостное село Ламское, в котором на тот момент было 56 дворов.

Название получило по оврагу Ламскому. Топонимисты считают, что топоним перенесён из Прибалтики ; на литовском языке loma — низина.

Сегодня село Ламское и соседняя деревня Ламская, которая примыкает к северном границе, фактически единый населенный пункт.

В сентябре 2006 года в Ламском коммунисты установили памятник В. И. Ленину. Прежде памятник стоял в Чаплыгине на территории чугунолитейного завода. Реставрация и перевозка обошлась в 50 тыс. рублей .

В селе родился Герой Советского Союза Матвей Окороков.

Население

См. также 
 Ламская — деревня в Елецком районе
 Ламская — деревня в Становлянском районе

Примечания 

Населённые пункты Становлянского района